Il singolare  del Geneva Open Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Marc Gicquel era il detentore del titolo, ma quest'anno ha partecipato al BNP Paribas Masters 2013.

Malek Jaziri ha battuto in finale Jan-Lennard Struff 6–4, 6–3.

Teste di serie

  Michail Kukuškin (ritiro)
  Evgenij Donskoj (primo turno)
  Tejmuraz Gabašvili (primo turno)
  Jesse Huta Galung (primo turno)
  Rajeev Ram (primo turno)

  Adrian Ungur (primo turno)
  Martin Kližan (quarti di finale)
  Jan-Lennard Struff (finale)
  Andrej Golubev (quarti di finale)
  Andrej Martin (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Geneva Open Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013